Monte Bello kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Monte Bello, Guanajuato, Pénjamo, 
 Monte Bello, Morelos, Huitzilac, 

Robotskapade Mexikoförgreningar